Нгве ( — «яркий, блестящий») — разменная денежная единица Республики Замбия, равная 1/100 замбийской квачи. Введена в 1968 году.

Монеты 1968—1992 годов 
Выпуск монет в нгве был начат в 1968 году.

К 1 января 2013 года законным платёжным средством являлись монеты в 25 и 50 нгве, но из-за инфляции монеты находились в обращении лишь номинально.

Монеты образца 2012—2017 годов 
1 января 2013 года проведена деноминация квачи (1000:1), в обращение выпущены монеты нового образца.

Банкноты

Примечания

Литература 
 
 

Денежные единицы по алфавиту
Деньги Замбии